Мидлендс () — англоязычное название нескольких регионов в разных странах.
 Мидлендс — центральная часть Англии
 Ист-Мидлендс — регион в Англии
 Уэст-Мидлендс — регион в Англии
 Мидлендс (Зимбабве) — провинция в Зимбабве
  — регион австралийского штата Тасмания
  — территория в американском штате Южная Каролина
  — статистический регион Ирландии

См. также 
 Мидленд